Le terme Mascareigne a été construit vers 1520 par le navigateur Dom Diogo Rodrigues à partir du nom de Pedro de Mascarenhas qui, le , fut le premier Occidental à découvrir un archipel au large de la côte est de Madagascar.

Au singulier, le terme a été utilisé :
 En tant que nom pour La Réunion, la plus grande île de l'archipel.
 En tant que titre pour un ouvrage par Jean Dutourd.

Au pluriel, il est utilisé :
 Dans le nom de l'archipel des Mascareignes.
 Pour désigner le plateau des Mascareignes, le plateau océanique de l'archipel et des Seychelles.
 Par de nombreuses opérateurs touristiques de la région, comme La Vanille Réserve des Mascareignes, un parc zoologique de Maurice.

Article connexe 

 Mascarin